Le mot nature a plusieurs significations :

Divers 
 la nature ;
 en philosophie, la nature est un concept polysémique qui peut désigner l'univers physique ;
 en grammaire, la nature d'un mot regroupe un ensemble d'emplois linguistiques apparentés ;
 nature, qualité d'un produit qui n'est pas parfumé ;
 Nature, une revue scientifique britannique ;
 dame nature, personnification de la nature en tant que figure maternelle ;
 La Nature, journal français fondé en 1873 par Gaston Tissandier ;
 La nature est une sculpture d’Alfons Mucha réalisée au .

Œuvres 

 Nature, essai de l'écrivain américain Ralph Waldo Emerson qui posa les bases du transcendentalisme ;
 Nature, installation de l'artiste américain John Maeda (2005) ;
 Nature, album du groupe québécois Offenbach (2005) ;
 Nature, film documentaire animalier sorti en 2014 ;
 La Nature, film réalisé par Artavazd Pelechian et sorti en 2022 ; 
 Notre nature , un film belge de 2022 réalisé par Dick Harrewijn et Pim Niesten.

Personnalités 
 Nature, rappeur originaire de Queensbridge à New York.

Mathématiques 
 Transformation naturelle